Fürstenhagen (Feldberger Seenlandschaft), plaats in de gemeente Feldberger Seenlandschaft, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern.
 Fürstenhagen (Hessisch Lichtenau), stad in de gemeente Hessisch Lichtenau, Werra-Meißner-Kreis, Noordhessen.
 Fürstenhagen (Lutter), plaats in de gemeente Lutter, Landkreis Eichsfeld, Thüringen.
 Fürstenhagen (Uslar), stad in de gemeente Uslar, Landkreis Northeim, Niedersachsen.